Ви́ктор Боровико́в:
 Боровиков, Виктор Александрович (род. 1949) — советский футболист.
 Боровиков, Виктор Николаевич (род. 1963) — советский игрок в хоккей с мячом, советский и российский футболист, российский игрок в мини-футбол.